babkowate (Plantaginaceae) – rodzina roślin z rzędu jasnotowców
 babkowate (Gobiidae) – rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych